L'edizione 1928-29 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'Hälsingborgs IF.

Capocannoniere del torneo fu Harry Lundahl (Hälsingborgs IF), con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti
Hälsingborgs IF campione di Svezia 1928-29.
IFK Eskilstuna e Westermalms IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1928
Calcio nel 1929
Campionato svedese di calcio